Агум — ім'я давньовавилонських царів:
 Агум II — цар Вавилону близько 1595—1571 до н. е., засновник III Вавилонської (Каситської) династії
 Агум III — цар Вавилону близько 1465—1440 до н. е.

Див. також 
 А-гум